USS Branch — назва 2 кораблів ВМС США.

 USS Branch (DD-197) —ескадрений міноносець типу «Клемсон» військово-морських сил США за часів Другої світової війни. На службі протягом 1920-1940 років. У 1940 році переданий ВМС Великої Британії. Потоплений німецький підводним човном U-188 у 1943 році.
 USS Branch (DD-310) —ескадрений міноносець типу «Клемсон». Під час будівництва перейменований на USS S. P. Lee (DD-310). Увійшов у стрій у 1920 році. Затонув під час шторму 8 вересня 1923 року

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни